Salibi ist der Familienname folgender Personen:

 Dionysius bar Salibi († 1171), syrisch-orthodoxer Theologe und Schriftsteller
 Kamal Salibi (1929–2011), libanesischer Historiker